Temnosira är ett släkte av tvåvingar. Temnosira ingår i familjen prickflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Prickflugor
Temnosira